Henrik V., kralj Engleske
 Henrik V., kralj Francuske
 Henrik V., car Svetog Rimskog Carstva